I Casetti ima više značenja:
 I Casetti, Bologna
 I Casetti, Forlì-Cesena